Трело́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2705,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Трелон
 Трелон на сайті французького Національного інституту географії
 Трелон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трелон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор